Der Titel Strand von Trouville bezieht sich auf verschiedene Kunstwerke, darunter folgende:

 Mehrere Gemälde von Claude Monet, siehe Am Strand von Trouville (Monet).
 Mehrere Gemälde von Eugène Boudin, siehe Am Strand von Trouville (Boudin).
 Einen Film von Michael Hofmann, siehe Der Strand von Trouville.